Het Nederlands kampioenschap dammen 1963 werd van 5 t/m 20 april 1963 in Apeldoorn gespeeld. 
Winnaar met 19 punten uit 13 partijen werd Piet Roozenburg die daarmee voor de 5e keer de nationale titel behaalde. Pieter Bergsma en Geert van Dijk deelden met 17 punten de 2e plaats.

Resultaten

Externe link
 Scoretabel op Toernooibase

Nederlands kampioenschap dammen
Dammen in 1963
Sportevenement in Apeldoorn